Ву́лиця Бори́са Грінче́нка — назва вулиці у різних населених пунктах України.

Вулиця Бориса Грінченка 
 Вулиця Бориса Грінченка — вулиця в місті Бахмут.
 Вулиця Бориса Грінченка — вулиця в місті Володимир-Волинський.
 Вулиця Бориса Грінченка — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Бориса Грінченка — вулиця в місті Жовква.
 Вулиця Бориса Грінченка — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Бориса Грінченка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Бориса Грінченка — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Бориса Грінченка — вулиця в місті Нововолинськ.
 Вулиця Бориса Грінченка — вулиця в місті Перевальськ.
 Вулиця Бориса Грінченка — вулиця в місті Слов'янськ.
 Вулиця Бориса Грінченка — вулиця в місті Стрий.
 Вулиця Бориса Грінченка — вулиця в місті Тараща.
 Вулиця Бориса Грінченка — вулиця в місті Червоноград.

Вулиця Грінченка 
 Вулиця Грінченка — вулиця в місті Болехів.
 Вулиця Грінченка — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Грінченка — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Грінченка — вулиця в місті Копичинці.
 Вулиця Грінченка — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Грінченка — вулиця в місті Первомайський.
 Вулиця Грінченка — вулиця в місті Пустомити.
 Вулиця Грінченка — вулиця в місті Самбір.
 Вулиця Грінченка — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Грінченка — вулиця в місті Херсон.
 Вулиця Грінченка — вулиця в місті Ходорів.
 Вулиця Грінченка — вулиця в місті Чернігів.
 Вулиця Грінченка — вулиця в місті Яготин.

Провулок Бориса Грінченка 
 Провулок Бориса Грінченка — вулиця в місті Суми.

Провулок Грінченка 
 Провулок Грінченка — вулиця в місті Богодухів.
 Провулок Грінченка — вулиця в місті Дніпро.
 Провулок Грінченка — вулиця в місті Луцьк.
 Провулок Грінченка — вулиця в смт Мала Дівиця.
 Провулок Грінченка — вулиця в місті Первомайський.
 Провулок Грінченка — вулиця в місті Умань.

Див. також 
 Вулиця Марії Грінченко — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Миколи Грінченка — вулиця в місті Київ.

Вулиці, названі на честь людей